

Cinema
La preda della belva (Outrage) – film del 1950 diretto da Ida Lupino
Outrage – film del 2009 diretto da Ace Cruz
Outrage – docu-film del 2009 diretto da Kirby Dick
Outrage – film del 2010 diretto da Takeshi Kitano
Outrage: Beyond – film del 2012 diretto da Takeshi Kitano, sequel di Outrage (2010)
Outrage: Coda – film del 2017 diretto da Takeshi Kitano, sequel di Outrage: Beyond (2012)

Musica
Outrage – album degli Oi Polloi
Outrage – album degli October Rage
Outrage – gruppo musicale thrash metal giapponeseattivo dal 1982

Televisione
Outrage – film per la televisione statunitense del 1973 diretto da Richard T. Heffron
Vite violate (Outrage) – film per la televisione statunitense del 1998 diretto da Robert Allan Ackerman